Дусма́нов — фамилия футбольных вратарей, отца и сына:

 Дусманов, Вячеслав Евгеньевич (род. 1973).
 Дусманов, Евгений Иванович (1937-2005).